Matačić ist der Familienname folgender Personen:

 Lovro von Matačić (1899–1985), jugoslawischer Dirigent und Komponist
 Vesna Tominac Matačić (* 1968), kroatische Schauspielerin